Сен-Гийо́м () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона Матезин-Триев. Округ коммуны — Гренобль.

Код INSEE коммуны — 38391. Население коммуны на 1999 год составляло 270 человек. Населённый пункт находится на высоте от 550 до 1733 метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 500 км юго-восточнее Парижа, 110 км юго-восточнее Лиона, 28 км юго-западнее Гренобля. Мэр коммуны — Eliane Paquet, мандат действует на протяжении 2008—2014 гг.

Динамика населения (INSEE):

Примечания

Ссылки 
 Общие данные о коммуне Сен-Гийом